

Sigle 
 Freed-Hardeman University – università statunitense

Codici 
 FHU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort Huachuca (Stati Uniti d'America)